Сальватьерра () — испанская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Сальватьерра, Адриана (род. 1989) — боливийский политический деятель.
 Сальватьерра, Хосе (род. 1989) — коста-риканский футболист.

Топонимы 
 Сальватьерра — город в Испании, провинция Алава.
 Сальватьерра — город в Мексике, провинция Гуанахуато.
 Сальватьерра (муниципалитет)

См. также 
 Сальватьерра-де-лос-Баррос
 Сальватьерра-де-Миньо
 Сальватьерра-де-Сантьяго
 Сальватьерра-де-Тормес
 Сальватьерра-де-Эска